Příjmení Petržílek nosí více významných osobností:

 Blahoslav Petržílek (1905–???) – český středoškolský profesor a geolog
 Pavel Petržílek (* 1939) – český politik
 Petr Petržílek (* 1971) – český politik, právník a vysokoškolský pedagog

Podobné příjmení 
 Petržela